Принцип детального равновесия — общее положение статистики, справедливое для многих случайных (марковских) процессов и физических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия. Его суть заключается в равенстве вероятностей прямого  и обратного  переходов между дискретными состояниями системы  и .

Марковская цепь, для которой выполняется принцип детального равновесия, называется обратимой.

Принцип детального равновесия, в частности, справедлив в приложении к статистической физике и квантовой механике, поскольку он является следствием основных принципов квантовой механики, например, симметрии квантовых уравнений движения относительно обращения времени.

В квантовой механике математическим выражением принципа детального равновесия является равенство матричных элементов перехода для прямого и обратного процессов  

В общем случае, принцип детального равновесия можно сформулировать как равенство вероятностей перехода, отнесённых к конечному состоянию:

,

где
  и  — вероятности того, что система находится в состояниях  и , соответствующие диагональным элементам матрицы плотности ;
  — вероятность прямого перехода системы из состояния  в состояние ;
  — вероятность обратного перехода системы из состояния  в состояние .

В отличие от обычного стационарного состояния, для которого достаточно выполнения условия:
,

детальное равновесие требует равенства нулю каждого из членов суммы, то есть:
,

Частные формулировки 
Для замкнутых изолированных систем принцип детального равновесия сводится к равенству:

Если же система не изолирована и взаимодействует с другой большой системой (термостатом), то согласно принципу детального равновесия:

Для газа, подчиняющегося статистике Больцмана, принцип детального равновесия принимает вид:

Для квантовых газов:

где знак «+» соответствует бозонам, а знак «−» — фермионам.

См. также 
Основное кинетическое уравнение

Примечания

Литература 
 
 
 

Теоретическая физика
Статистическая механика
Теория вероятностей